В соревнованиях по пляжному волейболу на летних Олимпийских играх 2016 смогут принять участие 96 спортсмена (48 мужчины и 48 женщин), которые будут соревноваться за 2 комплекта наград. Каждая страна может быть представлена не более чем двумя парами, как у мужчин, так и у женщин.

Правила квалификации 
Большинство мест будет распределено по результатам олимпийского рейтинга, который будет опубликован 13 июня 2016 года. Также большая часть квот будет распределяться на пяти континентальных кубках. Бразилия, как хозяйка Игр получила право на одно гарантированное место в мужском и женском турнирах.
Квалификационные соревнования

Распределение квот

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены 
Олимпийские квоты не являются именными. Каждый НОК самостоятельно выбирает спортсменов, которые примут участие в летних Олимпийских играх 2016 года.

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Правила квалификации  

Пляжный волейбол